Cafés do Brasil Indy 300 2010 — это десятая по счёту гонка IRL IndyCar на трассе Homestead-Miami Speedway, а также семнадцатый этап в сезоне-2010. Гонка проведена в субботу, 2 октября 2010.

Заезд проведен на 200 кругов по 2.390-километровой конфигурации флоридской трассы.

Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу Versus.

Общая информация 
Дарио Франкитти во второй раз в сезоне завоёвывает поул (впервые — на стартовом этапе в Сан-Паулу), а затем, прикрываемый партнёром по команде, ещё и лидирует наибольшее число кругов в гонке (в четвёртый раз в сезоне). После аварии на 134 м круге в исполнении его главного конкурента в чемпионате Уилла Пауэра просто доехал до финиша в Top9 и завоевал свой очередной чемпионский титул.

В отсутствии шотландца на последнем рестарте в лидеры вырвался Скотт Диксон и довёл гонку до третьей в сезоне победы. Chip Ganassi Racing одержала пятую подряд победу в Хомстеде.

Второй финишировала Даника Патрик. Американская пилотесса провела одну из лучших гонок в сезоне и повторила свой лучший результат на этапах сезона-2010. Благодаря этому результату уроженка Висконсина смогла завершить сезон в Top10 общего зачёта чемпионата.

Боровшийся какое-то время за лидерство Тони Канаан в итоге на последних кругах вынужден был оборонять второе место, но в итоге пропустил вперёд партнёршу по команде и финишировал третьим.

Четвёртым и пятым финишировали гонщики Team Penske Райан Бриско и Элио Кастроневес. Бразилец благодаря этому результату опустился на четвёртое место в общем зачёте.

Первый в сезоне быстрейший круг в гонке показывает Марко Андретти.

Наибольший прорыв по ходу гонки удался Витору Мейре — бразилец, отыграв 15 позиций, финиширует 6-м.

Двенадцатую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей. Во второй раз его заменяет Ана Беатрис. Вакансию в составе Conquest Racing занимает Себастьян Сааведра. В четвёртый раз в сезоне во второй машине Panther Racing участвует в этапе Эд Карпентер.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Homestead-Miami Speedway
Октябрь 2010 года
Моторные виды спорта
2010